Zkratka FHS může znamenat:
 Filesystem Hierarchy Standard
 Fakulta humanitních studií:
 Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (FHS UK)